Les Hommes de la côte est le titre de :
 Les Hommes de la côte, film d'André Pellenc sorti en 1934
 Les Hommes de la côte, court métrage irlandais réalisé par Terry George, sorti en 2011